Maro negro puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salvia argentea.
 El nombre común de la planta Salvia verbenaca.